Quadriga steht für:

 Quadriga, Streitwagen, von vier Zugtieren gezogen
 Quadriga (Preis), Preis für Pioniergeist, von 2003 bis 2010 in Berlin verliehen
 Quadriga, Verlag in Berlin, siehe Bastei Lübbe #Geschäftsfelder (Auswahl)
 Quadriga (Schiff), 1950
 Quadriga Audio-Archivlösung, Software
 QUADRIGA, Verfahren zur Untersuchung der Entwicklung des mathematischen Denkens

Personengruppe:
 Quadriga (EU-Politik), informelles Gremium
 Quadriga (Künstlergruppe), informelle Malerei

Werktitel:
 Quadriga, Zeitschrift (1912–1918), siehe Nyland (Zeitschrift)
 Quadriga (Fernsehsendung Sat.1), innenpolitisches Magazin mit Dieter Kronzucker (1991–1992)
 Quadriga (Fernsehsendung DW), politische Talkshow der Deutschen Welle

Siehe auch:
 Braunschweiger Quadriga (künstlerische Darstellung einer Quadriga)
 Brandenburger Tor#Quadriga (künstlerische Darstellung einer Quadriga)
 Quadriga Hochschule Berlin (private Hochschule für Management)
 Quadriga Consort (österreichisches Musikensemble)
 Silber-Quadriga (Medaille)
 Quadrigatus (Münze)